Reprezentacja Angoli w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Angoli. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Angoli
Angola
Angolskie reprezentacje narodowe